O termo pode se referir aos seguintes artigos.
O Profeta (1977) primeira versão da telenovela.
O Profeta (2006) segunda versão da telenovela.
Desambiguação